Charles Cottet (1863-1925), peintre français.
 Charles Cottet (1924-1987), peintre suisse.
 Jean-Pierre Cottet (1946), journaliste et homme de médias français.
 Joseph Cottet (1923-2019), homme politique suisse.
 Jules Cottet (1871-1959), médecin français.
 Lionel Cottet (1921-2010), homme politique français.
 René Cottet (1902-1992), peintre et graveur français.

Homonymie de patronyme